Хорьх ():

 Хорьх, Август (1868—1951) — немецкий автомобильный конструктор.
 Horch — немецкая автомобилестроительная компания.